Dieser Artikel beschreibt den Verlauf der Saison 2022/23 des 1. FC Köln. Der Klub tritt in der Saison in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der UEFA Europa Conference League an.

Personalien

Kader 2022/23 
 Stand: 29. Januar 2023

Transfers der Saison 2022/23 
 Stand: 29. Januar 2023

Trainerstab 
 Stand: 13. Juli 2021

Betreuerstab

Sportliche Leitung 
 Stand: 4. Juli 2022

Spielkleidung

Saison 
Alle Ergebnisse aus Sicht des 1. FC Köln.
Die Tabelle listet alle Bundesligaspiele des Vereins der Saison 2022/23 auf. Siege sind grün, Unentschieden gelb und Niederlagen rot markiert.

Bundesliga

DFB-Pokal 

Die Tabelle listet alle Spiele des Vereins im DFB-Pokal der Saison 2022/23 auf. Siege sind grün und Niederlagen rot markiert.

UEFA Europa Conference League 

Die Tabelle listet alle Spiele des Vereins in der UEFA Europa Conference League der Saison 2022/23 auf. Siege sind grün, Unentschieden gelb und Niederlagen rot markiert.

Gruppe D

Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für das Achtelfinale, der Gruppenzweite bestreitet eine Zwischenrunde gegen einen Gruppendritten der UEFA Europa League 2022/23.

Freundschaftsspiele 
Diese Tabelle führt die ausgetragenen Freundschaftsspiele auf.

Statistiken

Teamstatistik

Saisonverlauf

Spielerstatistiken 

 Stand: 18. März 2023

Bundesliga-Zuschauerzahlen

Weblinks 
 Vereinsinfo 1. FC Köln bei kicker.de

Einzelnachweise 

Koln, 1. FC
Saison 2022/23